La désignation de Bayer ζ Librae, latinisée en Zeta Librae (et abrégé ζ Lib / Zeta Lib) est partagée par plusieurs étoiles de la constellation de la Balance. Les sources divergent sur les désignations de Flamasteed et de Bayer qui devraient être appliquées aux quatre étoiles :

HR 5743 (HD 137744), connue comme ζ et 32 Librae ;
GZ Librae (HD 137949), parfois référée comme ζ Librae et comme soit 33 ou 34 Librae ;
HR 5750 (HD 138137), connue comme ζ et 34 Librae
HR 5764 (HD 138485), connue comme ζ et 35 Librae, souvent appelée ζ Librae tout court.

Afin de pallier cette évidente confusion, le Bright Star Catalogue recommande l'utilisation des désignations HR pour identifier sans ambiguïté ces quatre étoiles. HD 137949 ne possède pas de numéro HR bien qu'elle soit incluse dans le Bright Star Catalogue Supplement.

Références 

Librae, Zeta
Constellation de la Balance
Homonymie stellaire